FBC Orel Rtyně v Podkrkonoší (celým jménem Floorball Club Rtyně v Podkrkonoší) je český florbalový klub sídlící ve městě Rtyně v Podkrkonoší v Královéhradeckém kraji. Mužský tým hraje Divizi (čtvrtá nejvyšší soutěž). Ženský tým Rtyně v Podkrkonoší hraje 1. ligu žen (druhá nejvyšší soutěž).

Reference 

České florbalové kluby